Potoci bezeichnet
 Potoci (Fluss), Fluss in Rumänien
 Potoci (Neamț), Dorf in Rumänien
 Potoci (Mostar), ein Ort in der Gemeinde Mostar in Bosnien und Herzegowina
 ein Dorf in der Gemeinde Istočni Drvar in Bosnien und Herzegowina, siehe dort

Siehe auch:
 Potocki (Adelsgeschlecht)